De Belgische Supercup van het seizoen 2003/04 vond plaats op woensdag 22 december 2004 in het Constant Vanden Stockstadion. Landskampioen RSC Anderlecht nam het op tegen Bekerwinnaar Club Brugge. Club Brugge won met 0-2.

Voor Club Brugge was het de twaalfde Supercup in de geschiedenis van de club.

Supercup voetbal België
Voetbal in 2004
Voetbalwedstrijd in Brussel
Sportevenement in Anderlecht